Newport Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newport Downtown Historic District (New Hampshire), ID-Nr. 85001201
 Newport Downtown Historic District (Vermont), ID-Nr. 06000898